

Musica 
 Zapp – gruppo musicale statunitense
 Zapp – album degli Zapp del 1980

Persone 
 Paul Zapp – obersturmbannführer tedesco
 Robert-Richard Zapp – comandante tedesco
 Walter Zapp – inventore tedesco del Baltico

Altro 
 NPO Zapp, anche noto come Zapp – canale televisivo olandese
 Zapp – industria metalmeccanica tedesca
 Zapp Brannigan – personaggio della serie animata Futurama
 Zapp Mobile – operatore di telefonia mobile rumeno

Pagine correlate 
 Zap